Гэвин Хойт (; ) — английский футболист, защитник, ныне игрок «Мейдстон Юнайтед» и сборной Тринидада и Тобаго.

Клубная карьера

«Арсенал» 
Хойт родился в лондонском районе Лейтонстоун, и подписал юношеский контракт с «Арсеналом», когда ему было девять лет. Он регулярно играл за юношеский и резервный состав «Арсенала» и был капитаном команды до 18 лет в сезоне 2006/07. 10 сентября 2007 года Хойт подписал профессиональный контракт с клубом.

Начиная с 2007 года Хойт несколько раз попадал в заявку «Арсенала» на матчи. В первый раз это произошло в 5 раунде Кубка Англии против «Блэкберн Роверс» 28 февраля 2007 года, а затем оказывался на скамейке в четырёх из пяти игр «Арсенала» в Кубке Лиги сезона 2007/08, но ни разу на поле не появился.

В 2008 году Хойт сыграл две первых товарищеских игры «Арсенала» перед началом сезона и был назначен капитаном резервного состава клуба. Дебют за основной состав «канониров» для Хойта пришёлся на матч Кубка Лиги против «Шеффилд Юнайтед» 23 сентября 2008 года. В нём он отыграл все 90 минут. Хойт выходил на поле в последующих раундах Кубка Лиги против «Уигана» и «Бёрнли», а также дебютировал в Премьер-лиге против «Манчестер Сити» 22 ноября 2008 года и был заменён на Аарона Рэмзи на 60-й минуте.

В декабре 2008 года Хойт подписал новый долгосрочный контракт с «Арсеналом». 31 декабря 2008 года Хойт отправился в аренду в клуб Чемпионшипа «Уотфорд» на остаток сезона 2008/09.

В октябре 2009 года Хойт на один месяц отправился в аренду в «Брайтон энд Хоув Альбион» в качестве замены травмировавшемуся Энди Вингу. Затем аренда была продлена до января 2010 года, а затем — до конца сезона 2009/10.

В конце января 2012 года Хойт подписал договор об одномесячной аренде с клубом второй лиги «Уимблдон».

В апреле 2012 года Хойт отправился на просмотр в «Стивенидж» и сыграл за их резервную команду против «Саутенд Юнайтед» (1:6). 22 мая 2012 года было объявлено, что 1 июля Хойт станет свободным агентом и покинет «Арсенал».

«Дагенем энд Редбридж» 
После ухода из «Арсенала» Хойт подписал контракт с «Дагенем энд Редбридж» на два года, став их первым трансфером в новом сезоне. Он дебютировал за новый клуб 14 августа 2012 года против «Ковентри Сити» (0:1) и отыграл все 90 минут. В июне 2014 года он был освобожден из клуба, не сумев договориться о новом контракте, несмотря на предложенные менеджментом более выгодные условия.

«Джиллингем» 
Далее Хойт подписал краткосрочный контракт с «Джиллингемом». Он оставался в основе клуба до конца сезона 2014/15.

«Барнет» 
В июне 2015 года Хойт подписал контракт с «Барнетом» на два года.

Международная карьера 
Хойт играл за национальную команду Англии до 17 лет и был в заявке Англии на чемпионат мира для игроков не старше 17 лет 2007 года. Он сыграл во всех пяти матчах Англии на турнире, трижды выйдя на замену и начав в основе против Бразилии и Германии.

В мае 2014 года Гэвин принял решение выступать за Тринидад и Тобаго и был вызван в сборную на игры тура по Южной Америке, по ходу которого Хойт принял участие в товарищеских матчах против Аргентины в Буэнос-Айресе и Ирана в Сан-Паулу.

Личная жизнь 
Гэвин — сын британской спринтерши Венди Хойт и младший брат футболиста Джастина Хойта, который также играл за «Арсенал».

Достижения 
Англия (до 17)
 Чемпионат Европы по футболу (юноши до 17 лет), финалист: 2007

Англия (до 19)
 Чемпионат Европы по футболу (юноши до 19 лет), финалист: 2009

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Мейдстон Юнайтед»

Футболисты Англии
Футболисты Тринидада и Тобаго
Игроки сборной Тринидада и Тобаго по футболу
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Дагенем энд Редбридж»
Игроки ФК «Джиллингем»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Уимблдон» (2002)
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Истли»
Игроки ФК «Мейдстон Юнайтед»